Plant je lahko:
 Robert Plant, pevec
 Richard Plant, pisatelj
 Eric Clive Pegus Plant, general

Glej tudi 
 PLANT